ВК може означати:

 «ВКонтакте» - російська соціальна мережа. 
 «Веселі картинки» - дитячий гумористичний журнал. 
 Військовий комісаріат - орган місцевого військового управління. 
 «Вятський край» - газета в Кіровській області. 
 Волейбольний клуб - спортивна організація (спортивне товариство), що бере участь в змаганнях по волейболу . 
  - позначення клавіші введення на клавіатурах деяких радянських комп'ютерів (від слів «повернення каретки»). 
 BK (написано латиницею, читається бе-ка) - бацила Коха; то ж, що мікобактерія туберкульозу .

Див. також 

 VK (значення)
 ВЕКА — тип вагонів метрополітену
 VKO — аеропорт Внуково
 Vc — файловий менеджер Volkov Commander
 vc.ru — интернет-наклад

Скорочення